Грибоедовская премия — премия за лучшую пьесу, вручавшаяся в России ежегодно с 1883 по 1917 годы.

Премия была учреждена в 1878 году Обществом русских драматических писателей и оперных композиторов, однако первое вручение состоялось лишь через 5 лет.

Впервые Грибоедовская премия была вручена в 1883 году.

Устав премии был составлен несколько лет спустя — в 1891 году при участии А. П. Чехова. Ежегодно её вручали 30 января (11 февраля по новому стилю) — в день гибели Александра Грибоедова. Премии удостаивалась лучшая в сезоне пьеса, поставленная императорскими или частными театрами в Петербурге и Москве. Фонд премии был составлен из добровольных пожертвований, премиальные суммы рассчитывались из процентов за основной капитал.

Лауреаты премии 
 1883 — Александр Островский: «Красавец-мужчина»
 1884 — Николай Чаев: «Царь и Великий князь всея Руси Василий Иванович Шуйский»
 1885 — Александр Островский: «Не от мира сего»
 1892 — Лев Толстой: «Плоды просвещения»
 1893 — Евгений Гославский: «Расплата (Эгоисты)»
 1895 —  Александр Сумбатов-Южин: «Старый закал»
 1897 — Владимир Немирович-Данченко: «Цена жизни». Немирович-Данченко отказался от премии, объявив, что пьеса А.Чехова «Чайка» (1896) более её достойна.
 1898 — Ипполит Шпажинский: «Две судьбы»
 1899 —  Александр Сумбатов-Южин: «Джентльмены»
 1902 — Антон Чехов: «Три сестры»
 1903 — разделена между тремя пьесами:
 Максим Горький: «Мещане»
 Сергей Найдёнов: «Дети Ванюшина»
 Владимир Немирович-Данченко: «В мечтах»
 1904 — Максим Горький: «На дне»
 1911 — Максим Горький: «Васса Железнова»
 1912 — Леонид Андреев: «Gaudeamus»
 1915 — Алексей Н. Толстой: «Касатка»

Ссылки
 Устав Грибоедовской премии при Обществе русских драматических писателей и оперных композиторов

Литературные премии
Появились в 1878 году
Исчезли в 1917 году
Лауреаты Грибоедовской премии
Грибоедовская
Грибоедовская
Награды по алфавиту